Flute o fluyt – tipo di veliero
 Flûte – tipo di bicchiere